El nombre Serralta puede referirse a:
Lugares
 Campo de Serralta, barrio de la ciudad de Palma de Mallorca. 
 Fossato Serralta, localidad italiana de la provincia de Catanzaro. 
 Monte Serralta, elevación de las sierras calabresas.
Personas
 Frédéric Serralta, hispanista francés. 
 Joe Serralta, futbolista puertorriqueño. 
 Justino Serralta, arquitecto uruguayo.